Арсам (; IV век до н. э.) — один из сыновьей персидского царя Артаксеркса II

Биография 
Когда Артаксеркс II состарился, то при дворе началось соперничество партий, поддерживавших разных претендентов на престол из числа царевичей. Сначала был казнён за составление заговора ранее объявленный наследником Дарий — старший сын Артаксеркса. Затем в результате интриг покончил с собой следующий по старшинству Ариасп. Победителем в результате оказался младший из законных сыновей царя от Статиры — будущий Артаксеркс Ох,

Однако у Артаксеркса II было также множество побочных детей. Из них Арсам «славился умом и был особенно мил и дорог отцу, о чем Ох отлично знал». Престарелый царь, горько оплакав своего второго сына, догадывался о том, кто повинен в гибели Ариаспа, «но, по старости лет, был не в состоянии расследовать дело до конца. Тем горячее полюбил он теперь Арсама и открыто выказывал ему величайшее доверие».

Поэтому Ох подговорил Арпата, сына бывшего сатрапа Ионии Тирибаза, убить Арсама. Артаксеркс II, сломленный всеми последними ужасными событиями, «узнав о страшной участи Арсама, в самый короткий срок угас от печали и горя».

Литература 
 Первичные источники
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Артаксеркс. (30)

 Ссылки
 Энциклопедия Ираника: Артаксеркс II

Ахемениды
Жертвы политических убийств